Federació Navarresa de Natació, òrgan rector de la natació a Navarra
 Fox News Network, cadena de televisió per cable dels Estats Units
 Fuji News Network, cadena de televisió del Japó
 Xarxa neuronal directa (del seu nom en anglès Feedforward Neuronal Network), xarxa neuronal artificial no recurrent
 Fnn també és l'abreviatura de la finnemanita, mineral de la classe dels òxids